Рабо́тьковская во́лость — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая в составе 2-го стана Дмитровского уезда Орловской губернии с 1861 по 1923 год.

Административным центром было село Работьково.

География 
Располагалась на севере уезда. В настоящее время территория бывшей волости разделена между Дмитровским и Шаблыкинским районами Орловской области.

История 
Образована в ходе крестьянской реформы 1861 года. Около 1880 года к Работьковской волости были присоединены части упразднённых Жихаревской, Островской и Турищевской волостей. Упразднена 14 февраля 1923 года путём присоединения к Волконской волости.

Населённые пункты 
По состоянию на 1877 год волость включала 5 населённых пунктов:

Примечания

Литература 
 

Волости Дмитровского уезда Орловской губернии